Redhill peut faire référence à:
 Redhill, une ville d'Australie-Méridionale
 Redhill, une ville du Surrey en Angleterre
 , un village du Somerset en Angleterre

Voir aussi 
 Red Hill